:
 Гэтлин, Джастин (род. 1982) — американский спринтер, олимпийский чемпион 2004 года и 4-кратный чемпион мира.
 Гэтлин — археологический памятник древних пуэбло.